Elasmoderus är ett släkte av insekter. Elasmoderus ingår i familjen Tristiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Elasmoderus